Un crochet est, au sens propre, un objet dont la courbure rend possible la préhension. Par analogie, le mot prend des sens variés, où reste présente la notion de forte courbure.

Outils 
Différents objets servant à accrocher ou suspendre sont appelés crochets.

Outils pour suspendre 

 Le crochet de levage (crochet d'attelage, crochet de traction), qui peut s'engager dans un anneau ou la boucle d'un cordage afin de tirer ou de lever une charge.
 le crochet, ou hameçon, utilisé pour la pêche.
 le crochet de boucherie (ou esse), destinée à la suspension des quartiers de viande.

Outils textiles 

 le crochet destiné au travail des mailles dans les activités textiles (confection de dentelles, de napperons, de vêtements ou d'amigurumis).
 le crochet de bottine, ou tire-bouton, une tige métallique achevée en crochet et fixée dans un manche, qui permet de passer les boutons des bottines (ou des gants) dans les boutonnières.
 le crochet à chapeau, un ornement des chapeaux masculins qui a été en vogue de la fin du Moyen Âge à la période Tudor.

Autres outils 
 le crochet utilisé pour ouvrir des serrures.
 le crochet de fixation, qui permet de garder un objet solidaire d'un support :
 le crochet de gouttière suspend la gouttière à l'égout du toit.
 le crochet d'ardoise ou de tuile retient les éléments de couverture sur leur support
 le crochet, une prothèse rudimentaire (cf. le capitaine Crochet).
 le crochet chirurgical est un instrument à extrémité métallique recourbée, utilisé pour attirer à soi ou réunir, pour élargir,  dégager ou extraire au cours d'une intervention.

Sciences et techniques

Biologie 
 Les crochets des serpents venimeux sont des dents creuses leur servant à injecter le venin (Ce sont des canines modifiées).
Dans la denture du cheval, les crochets sont les canines des chevaux mâles (les juments en ont rarement).
 Le Crochet (Laspeyria flexula) est une espèce de lépidoptères.

Mathématiques 
 Le crochet de Lie est une loi de composition interne sur un espace vectoriel.
 Le crochet de Poisson est un cas particulier du crochet de Lie.

Typographie 
 Les crochets typographiques sont les signes [ et ].
 Le crochet est un diacritique souscrit.
 Le crochet en chef est un diacritique suscrit utilisé en vietnamien.
 Dans la norme Unicode, on utilise le terme de crochet (anglais : ) pour désigner un jambage descendant recourbé vers la gauche, incorporé à certains glyphes. Exemples : Ӄ (lettre majuscule cyrillique ka crochet), ҕ (lettre minuscule cyrillique ghé crochet médian).

Architecture 
 Un crochet est un élément saillant en pierre sculptée, recourbé à son extrémité.

Culture et société

Langue courante 
  signifie prendre un chemin détourné.

Légendes et littérature 
 Dans les légendes populaires de la Champagne et de l'Ardenne, Marie Crochet (ou Marie-Crochet) est un être imaginaire, doué d'ubiquité, qui happe et noie les enfants qui s'approchent trop de l'eau.
 Le capitaine Crochet est un personnage du roman Peter Pan.

Artisanat 
 En architecture, un crochet est un ornement en forme de touffe de feuilles ou de fruits.
 Dans l'artisanat textile, le crochet, par extension, désigne aussi la technique du crochet  et l'ouvrage réalisé avec un crochet.
 En facture instrumentale, un crochet à ressort est un outil utilisé par le facteur d'instruments de musique à vent pour placer ou retirer un ressort à aiguille sur une clef.

Radiophonie 
 Certains concours de chant radiophoniques sont appelés radio-crochets.

Sports et arts martiaux 
 Dans les arts martiaux chinois, le crochet du tigre est une arme utilisée en Wushu.
 En boxe, le crochet est un coup de poing circulaire.
 Aux dames, un crochet sert à capturer une dame adverse en lui donnant deux pièces et lui faisant faire un angle droit.

Patronyme 

 Jules Crochet (1902-1974), un pionnier de l’aviation sanitaire ;
 Marcel Crochet (1938-), un ingénieur belge, professeur à l'université catholique de Louvain ;
 Roger Crochet (1928-2016), un entrepreneur français, fondateur de la chaîne de discothèques Macumba.

Voir aussi

Notes et références